Übersäuerung steht für:

 Azidose, eine Störung des Säure-Basen-Haushaltes bei Menschen und Tieren
 Versauerung der Meere, die Abnahme des pH-Wertes des Meerwassers